Strenger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Carlo Strenger (1958-2019), psychologue suisse-israélien
 (né en 1960), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme